Josiah Wedgwood ist der Name folgender Personen:

* Josiah Wedgwood (Unternehmer, 1730) (1730–1795), englischer Unternehmer
 Josiah Wedgwood (Unternehmer, 1769) (1769–1843), englischer Unternehmer, Politiker und Abolitionist
 Josiah Wedgwood (Unternehmer, 1759) (1759–1880), englischer Unternehmer
 Josiah Wedgwood, 1. Baron Wedgwood, auch Josiah Wedgwood IV (1872–1943), englischer Politiker
 Josiah Wedgwood (Unternehmer, 1899) (1899–1968), englischer Unternehmer